Detta är en lista över sjöar i Hedemora kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hedemora kommun.

Lista

Hedemora kommun
 Lista